Лос Лимос има више значења:

 Лос Лимос (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимос (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лимос (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лимос (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику